Джеймс Макми́ллан:
 Макмиллан, Джеймс (род. 1959) — шотландский композитор и дирижёр.
 Макмиллан, Джеймс (1866—?) — шотландский футболист.
 Макмиллан, Джеймс — американский политик.